

Musica 
 Entombed – gruppo musicale svedese
 Entombed – album dell'omonimo gruppo musicale del 1997

Videogiochi 
 Entombed – videogioco del 1982
 Entombed – videogioco del 1985